Pieces of a Dream е първият сборен албум на американската певица Анастейша. Излиза 7 ноември 2005. Освен хитовете от трите и албума от него излизат три нови сингъла – Everything Burns, Pieces of a Dream и I Belong to You (Il Ritmo della Passione).

Списък с песните

Оригинален траклист 
 I'm Outta Love – 4:02
 Not That Kind – 3:20
 Cowboys & Kisses – 4:32
 Made for Lovin' You – 3:35
 Paid My Dues – 3:21
 One Day in Your Life – 3:28
 Why'd You Lie to Me – 3:43
 You'll Never Be Alone – 4:38
 Left Outside Alone – 4:17
 Sick and Tired – 3:30
 Welcome to My Truth – 4:03
 Heavy on My Heart – 4:27
 Everything Burns (с Бен Моди) – 3:43
 I Belong to You (Il Ritmo della Passione) (с Ерос Рамацоти) – 4:28
 Pieces of a Dream – 4:03
 In Your Eyes – 4:09
 Club Megamix – 11:48

Лимитирано издание 
 I'm Outta Love (Hex Hector Radio Edit) – 4:00
 Left Outside Alone (M*A*S*H Radio Mix) – 3:57
 Paid My Dues (The S-Man's Darkstar Mix) – 5:17
 Sick and Tired (Jason Nevins Funkrock Remix Edit) – 3:24
 Why'd You Lie to Me (Nu Soul DnB Mix) – 6:38
 Love Is a Crime (Thunderpuss Club Mix Edit) – 7:46
 Not That Kind (Kerri Chandler Mix – Radio Edit) – 3:45
 One Day in Your Life (Hex Hector/Mac Quayle Club Mix Edit) – 8:26
 Left Outside Alone (Jason Nevins Global Club Edit) – 3:44
 Not That Kind (Ric Wake Club Final Mix Edit) – 7:05
 Love Is a Crime (Cotto's Doin' The Crime Mix Edit) – 6:33
 Boom (Thunderpuss Tribe-A-Pella Mix) – 6:49
 One Day in Your Life (Almighty Mix Edit) – 6:07
 Sick and Tired (Jason Nevins Electrochill Remix Edit) – 3:25

Албуми на Анастейша
Музикални албуми от 2005 година